Formiguer (mirmecologia), cau on habiten les formigues en societat i també al mateix conjunt de formigues que habiten en el cau 
 Formiguer o os formiguer (Myrmecophaga tridactyla), mamífer insectívor gros oriünd de Amèrica Central i del Sud 
 Formiguer (fertilitzant), sistema tradicional de produir fertilitzants fet amb feixos de llenya i brossa, o una altra biomassa, coberts de terra 
 Formiguer espinós, espècie d'equidna i l'única del gènere Tachyglossus 
 Formiguer gorjablanc, espècie de psitàcid
 Formiguer (ocell), representant força primitiu dels pícids i que és bastant diferent dels altres
 Os formiguer pigmeu (Cyclopes didactylus), espècie d'os formiguer que es troba a Meso-Amèrica i Amèrica del Sud 
 Porc formiguer, mamífer, de mida mitjana, de l'Àfrica subsahariana, on viu en sabanes, herbassars i zones boscoses on troba aliment 
 Puig Formiguer, muntanya al municipi de Vidrà, a la comarca d'Osona